The Forsaken – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 Desert Vampires (The Forsaken) – film del 2001 diretto da J.S. Cardone
 The Forsaken – album degli Antestor del 2005